Baugy se poate referi la:
Baugy, localitate în departamentul Cher, Franța
Baugy, localitate în departamentul Oise, Franța
Baugy, localitate în departamentul Saône-et-Loire, Franța